Radio România Reșița este un post de radio public regional românesc din Reșița. Postul local fost lansat în august 1996 și aparține Societății Române de Radiodifuziune. Difuzează pe frecvența 105.6 FM din Banat și online. Transmite 24/24 ore cele mai noi întâmplări din regiune, indiferent unde se află, ascultătorii au acces la realitate.

Programe și rubrici 
În direct se prezintă programele: Oameni și locuri, Arome și savori, Ocolul lumii în 365 de gusturi, și Minutul de limbă română cu Emina Căpălnășan.

Note

Legături externe
 Site Web Oficial
 Online Radio România - Live Streaming

Reșița
Posturi de radio românești